Ро́джер Макинта́йр (; ) — шотландский кёрлингист.

Играл на позициях первого. В числе прочего, был участником мужской сборной Великобритании на зимних Олимпийских играх 1992.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (1992).
 : серебро (2002, 2003).
 : золото ().
 : золото (1981).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Википедия:Биографии современников